Чемпіонат світу з футболу 2012 (дівчата до 17 років) — турнір під егідою ФІФА, який проходив в Азербайджані та був третім чемпіонатом світу з футболу серед дівчат до 17 років. Турнір вперше проходив в Євразії і стартував 22 вересня 2012 та завершився 13 жовтня 2012.

Рішення про те, що право на проведення чемпіонату отримує Азербайджан, було прийнято 19 березня 2010, а за 305 днів до початку турніру був запущений спеціальний лічильник, що відраховував дні до старту фінальної частини чемпіонату світу.

У турнірі брало участь 16 команд. Азербайджан автоматично кваліфікувався як країна-організатор. Решта 15 команд визначилися на основі матчів кваліфікаційного раунду, який почався в жовтні 2010 року.

Символи та атрибути 

На початку 2010 року всі національні атрибути були представлені ФІФА.

Емблема 
Емблема, на якій в кольорах національного прапора зображена бута - широко використовуваний в азербайджанському мистецтві візерунок у вигляді краплі, що символізує стилізоване зображення вогню, була затверджена 19 липня цього ж року. Емблема чемпіонату була прийнята главою ФІФА Йозефом Блаттером під час святкування сторіччя азербайджанського футболу в червні 2011 року. На святі були присутні також голова УЄФА Мішель Платіні, президент АФФА Ровнаг Абдуллаєв, міністр молоді та спорту Азад Рагімов та інші почесні гості.

Попередній етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  

Молодіжні та юнацькі футбольні змагання
2012 у футболі